Littleton Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Littleton Township du comté de Halifax en Caroline du Nord.
 Littleton Township du comté de Schuyler dans l'Illinois.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships